Кассирер () — фамилия.
 Кассирер, Бруно (1872—1941) — немецкий издатель и галерист.
 Кассирер, Фриц (1871—1926) — его брат, немецкий дирижёр и музыковед.
 Кассирер, Эрнст (1874—1945) — их двоюродный брат, немецкий философ и культуролог.
 Кассирер, Пауль (1871—1926) — их двоюродный брат, немецкий издатель и галерист.